

Geografia de Portugal 
 Torno (Lousada) — freguesia
 Vilar do Torno e Alentém — freguesia do concelho de Lousada
 Rio Torno — do distrito de Lisboa
 Valtorno — freguesia do concelho de Vila Flor, distrito de Bragança

Outros locais geográficos 
 Torno (Itália) — comuna da região da Lombardia, província de Como
 El Torno — município da província de Cáceres, Espanha
 Tornos — município da província de Teruel, Aragão, Espanha

Outros usos 
 Torno mecânico — máquina-ferramenta
 Torno (ferramenta) — ferramenta de bancada utilizado para prender peças e componentes

Desambiguações de topônimos